Jeannette, Jeanette, Jannette, Janette et Janet sont des prénoms dérivés de . Jeannette peut également être un patronyme.

Personnalités portant ce prénom 
Jeannette
 Jeannette (1412-1431), appellation familière de Jeanne d'Arc<ref>[http://crm.revues.org/728 Jeannette, surnom de Jeanne d'Arc sur crm.revues.org]</ref>
 Jeannette Rankin (1880-1973), une pacifiste, féministe et militante politique américaine (parti républicain)
 Jeannette Vermeersch (ou Jeannette Thorez-Vermeersch, 1910-2001), une femme politique française (PC)
 Jeannette Mac Donald (née Jeanne Corfdir, 1918-1999) une artiste française du cirque
 Jeannette Dalpé (1918-2009), une écrivaine québécois, auteure de comptines
 Jeannette Colombel (1920-), une philosophe française
 Jeannette Batti (ou Janette Batti ou Jeanette Batti, 1921-2011), une actrice française
 Jeannette Laot (1925-), une syndicaliste (CFDT) et féministe française
 Jeannette Hubert (1926-), une réalisatrice française de télévision
 Jeannette Altwegg (1930-), une patineuse artistique britannique
 Jeannette Pienkny (dite « Janette Habel », 1938-), une militante politique française (LCR, NPA)
 Jeannette Boudreault-Lagassé (1941-2006), une écrivaine québécoise
 Jeannette Balou Tchichelle (1947-2005), une écrivaine congolaise (République du Congo)
 Jeannette Wing (1956-), une professeure et personnalité de l'informatique américaine
 Jeannette Guichard-Bunel (1957-), une artiste peintre française
 Jeannette Lee une productrice anglaise et codirigeante du label musical Rough Trade
 Jeannette Nyiramongi Kagame (1962-), une femme politique rwandaise, épouse du président Paul Kagame
 Jeannette Bougrab (1973-), une femme politique française, ex-ministre, membre de l'UMP

Jeanette
 Jeanette MacDonald (1903-1965), une cantatrice et actrice américaine célèbre pour ses comédies musicales
 Jeanette Kessler (1908-1972), une skieuse alpine britannique
 Jeanette Nolan (ou Jeannette Nolan, 1911-1998), une actrice américaine
 Mildred Jeanette Dolson (1918-2004), une athlète canadienne
 Jeanette Witziers-Timmer (1923-2005), une athlète néerlandaise
 Jeanette Elphick (de son nom de scène Victoria Shaw, 1935-1988), une actrice australienne
 Helen Jeanette Donath (1940-), une chanteuse lyrique soprano américaine
 Jeanette Fitzsimons (1945-), une femme politique néo-zélandaise écologiste
 Jeanette Winterson (1959-), une romancière britannique
 Jeanette Bolden (1960-), une athlète américaine
 Jeanette Epps (1970-), une astronaute américaine de la NASA
 Jeanette Nilsen (1972-), une handballeuse norvégienne
 Jeanette Brakewell (1974-), une cavalière de concours complet d'équitation
 Jeanette Zwingenberger, une historienne de l'art et critique d'art
 Jeanette Biedermann (ou Jeanette Bidermann, 1980-), une chanteuse et actrice de télévision allemande
 Jeanette Kwakye (1983-), une athlète britannique
 Jeanette Ottesen (1987-), une nageuse danoise
 Jeanette Pohlen (1989-), une joueuse américaine de basket-ball
 Melissa Jeanette Franklin (1995-), une nageuse américaine
 April Jeanette Mendez (de son nom de scène : AJ Lee, 1987-), une catcheuse américaine d'origine porto-ricaine

Jannette
 Jannette Burr (1927-), une skieuse alpine américaine

Janette
 Janette Bertrand (1925-), une journaliste, comédienne, écrivaine et féministe québécoise
 Janette Husárová (1974-), une joueuse de tennis tchécoslovaque puis slovaque
 Janette Khoury (1943-), la première femme élue mairesse de la ville Cisjordanienne de Ramallah

Janet
 Voir l'article .

Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par :
 Jeannette
 Jeanette
 Jannette
 Janette
 Janet

 Personnalités portant le patronyme Jeannette 

 Joe Jeannette (1879-1958), un boxeur américain ;
 Buddy Jeannette (1917-1998), un joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Stanick Jeannette (1977-), un patineur français ;
 Gunnar Jeannette (1982-), un pilote automobile américain.

 Pseudonyme 

 Jeanette (1951-), une chanteuse espagnole
 Mary Jeanette Robison (de son nom de scène May Robson, 1858-1942), une actrice australienne
 Jeanette d'Ibar (de son vrai nom : Juana Fernández Morales, 1892-1979), une poétesse uruguayenne

 Toponymes 

 L'île Jeannette, île russe de l'océan Arctique tenant son nom du navire  ;
 Jeannette, une ville située en Pennsylvanie, aux États-Unis.

 Cinéma 
 Janette chez les peaux-rouges (Girl of My Heart), un film américain de Edward LeSaint sorti en 1920 ;
 Jeannette (Hannerl), un film autrichien d'Ernst Marischka sorti en 1952 ;
 Marius et Jeannette, un film français de Robert Guédiguian sorti en 1997 ;
 Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, un film français chanté de Bruno Dumont sorti en 2017, inspiré de la vie de Jeanne d'Arc.

 Bande dessinée 
 Jeannette Pointu, série de bande dessinée.

 Botanique 
 La jeannette est le nom populaire d'une plante, Conopodium majus.''
 La jeannette jaune est l'autre nom donné au narcisse jaune.

Autres 
 Une jeannette, une planche à repasser de petite taille servant pour les manches de chemise et les petites pièces ;
 Une jeannette, un gabarit en bois qui représente un buste plat pour imprimer les t-shirts ;
 Une jeannette, une mince chaîne ou ruban porté au cou par les femmes comme bijou ;
 Les Jeannettes, sont ou étaient l'équivalent féminin des Louveteaux dans le scoutisme français ;
 , un navire polaire de la Marine américaine (Lt-Commandant De Long) parti en 1881 dans les mers arctiques, à la recherche de l'explorateur finnois Adolf Erik Nordenskiöld ;
 L’expédition Jeannette, une expédition maritime polaire de l'USS Jeannette entre 1879 et 1881.
La Biscuiterie Jeannette, entreprise de l'industrie agroalimentaire française située à Caen.

Références 

Homonymie de titre